Loyola kan syfta på:

 Loyola (djur) – ett släkte av insekter
 Loyola Marymount University – ett amerikanskt universitet

Personer 
 Ángel Custodio Loyola (1926–1985), venezolansk sångare och kompositör
 Carlos Díaz Loyola (1894–1968), chilensk poet, känd som Pablo de Rokha
 Ignácio de Loyola Brandão (född 1936), brasiliansk författare och journalist
 Ignacio Loyola Vera (född 1954), mexikansk politiker
 Ignatius av Loyola (1491–1556), romersk-katolskt helgon, grundare av jesuitorden
 Juan Loyola (1952–1999), venezolansk konstnär
 Margot Loyola (född 1918), chilensk musiker
 Martín García Óñez de Loyola (1549–1598), spansk militär och ämbetsman
 Martín Ignacio de Loyola (1550–1616), spansk-baskisk franciskan och världsomseglare
 Roberto Loyola (1937–2000), italiensk filmproducent
 Loyola de Palacio (1950–2006), spansk-baskisk politiker